Bouillac (Aveyron)
 Bouillac (Dordonha)
 Bouillac (Tarn-et-Garonne)

Desambiguações de topônimos